Голди Раш (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 25 марта 1995 года в Голливуде. Имеет мексиканские, испанские, ирландские и валлийские корни; о ранней жизни известно мало.

Дебютировала в порноиндустрии в 2014 году, в возрасте 19 лет. Снимается для таких студий, как Jules Jordan Video, Evil Angel, Kick Ass, Filly Films, Dark X, Blacked, Reality Junkies, Naughty America, Brazzers, Girlfriends Films, Digital Sin и 3rd Degree.

В 2016 году впервые снялась в сцене анального секса в фильме First Anal 2, в котором дебютировали в тематике также другие актрисы, такие как Аня Олсен, Джоджо Кисс и Джоселин Келли (Joseline Kelly).

В 2017 году получила AVN Awards за лучшую сцену группового секса за роль в Orgy Masters 8. Также была номинирована в категории «лучшая групповая лесбийская сцена» за Girls Girls Girls.

В том же году на XBIZ Award получила номинации в категориях «лучшая новая старлетка» и «лучшая секс-сцена во всём секс-фильме» за роль в Bubble Butt Car Wash.

На июнь 2019 года снялась более чем в 160 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Bubble Butt Car Wash
 Deep In That Ass 3
 Girls Girls Girls
 Orgy Masters 8

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США